, rameur suisse des années 1920 ;
 Ernst Haas (1924-2003), théoricien du néo-fonctionnalisme ;
 Ernst Haas (1921-1986), photographe autrichien ;